Inicjator – czynnik lub osoba zapoczątkowująca jakiś proces.

 Inicjator ustawodawczy – to instytucja, osoba lub grupa osób, która tworzy projekt ustawy i zgłasza go pod obrady Sejmu.
 Inicjator postępowania – to instytucja, osoba lub grupa osób, która zapoczątkowała pewne postępowanie prawne - np: zgłosiła wniosek do prokuratury lub sądu.
 Inicjator chemiczny – to czynnik fizyczny lub związek chemiczny uruchamiający zajście reakcji chemicznej
 Inicjator wybuchu – materiał wybuchowy zdolny do szybkiej eksplozji pod wpływem czynnika fizycznego - stosowany w detonatorach i spłonkach.

Zobacz też 
 Inicjacja